Список событий в авиации в 1979 году:

События 

 12 марта — основана авиакомпания Atlantic Southeast Airlines.
 31 июля — самолёт «Hawker Siddeley HS 748» компании «Dan-Air» после разгона на взлётной полосе аэропорта Самборо рухнул в море в пятидесяти метрах от берега. Семнадцать человек включая двух пилотов погибло.
 1 ноября — сформирован 344 Центр боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации.
 29 декабря — первый полёт NASA AD-1. Экспериментального самолёта исследовательского центра Эймса и Бёрта Рутана для изучения поворотного крыла. Первый в мире самолёт с косым крылом.

Персоны

Скончались 
 12 июля — Георгий Михайлович Бериев, советский авиаконструктор, Генерал-майор инженерно-технической службы (1951 год), доктор технических наук (1961 год).

См. также

Примечания